Anguispira jessica är en snäckart som beskrevs av Kutchka 1938. Anguispira jessica ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
jessica